

Personnalités 
Jean Le Masle, écrivain français du .
Louis Nicolas Lemasle (1788-1876), artiste-peintre français.
Patrick Lemasle (né en 1952), homme politique français.

Homonymie de patronyme